Moosburg este numele următoarelor localități:
 Moosburg an der Isar, oraș din districtul Freising, landul Bavaria, Germania
 Moosburg (Federsee), comună din districtul Biberach, landul Baden-Württemberg, Germania
 Moosburg (Kärnten), localitate din districtul Klagenfurt-Land, landul Carintia, Austria
 Moosburg, numele german al unei localități din Ungaria, vezi Zalavár
 Moosburg, numele german al unei loclaități din Polonia, vezi Przedecz
 Moosburg, parte a orașului Effretikon, Elveția

Moosburg este de asemenea numele mai multori cetăți și castele din Germania, Austria și Elveția.